Села:
 Крехів — Львівська область, Львівський район
 Крехів — Львівська область, Стрийський район